

Patronyme
 Ólga Maléa (réalisatrice et scénariste grecque)

Lieu
Maléa ville de Guinée

Espèce vivante
 Malea (mollusque)